Bischöfliches Palais steht für:
 den Wohn- und Amtssitz eines Bischofs, siehe Bischofsresidenz

dem Namen nach:

 Bischöfliches Palais (Graz)
 Bischöfliches Palais (Mainz)
 Bischöfliches Palais (Münster)

Siehe auch:
 Bischöfliche Residenz, Erzbischöfliches Palais, Erzbischöfliche Residenz, Palazzo Vescovile, Bishop’s Palace